Frode Sørensen er navnet på flere personer:

 Frode Sørensen (cykelrytter) (1912-1980) – dansk cykelrytter
 Frode Sørensen (politiker) (født 1946) – dansk politiker
 Frode Sørensen (handelsgartner) (1886-1964) – dansk handelsgartner